Леони́д Арно́льдович Феду́н (, Украинская ССР) — российский предприниматель, миллиардер.

Основной акционер ПАО «Лукойл», бывший вице-президент компании. С 2004 года и до августа 2022 года владел 32,7 % акций и являлся президентом футбольного клуба «Спартак» (Москва), а также был председателем совета директоров.

Бизнес-партнёр Вагита Алекперова. Имеет гражданство Кипра.

Образование 
В 1972 году окончил Школу № 1 в Байконуре.

В 1977 году окончил военно-политический факультет Ростовского высшего военного командного училища им. М. И. Неделина.

В 1984 году окончил адъюнктуру Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского, где остался преподавать. В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук: «Общественное мнение воинов как фактор укрепления морального духа армии общенародного государства» (проверка диссертации на плагиат автоматическими средствами невозможна по причине ранней её защиты и отсутствия в архивах оцифрованных возможных первоисточников). С 1984 по 1992 год читал в этой Академии социологию. Дослужился до звания полковника.

В 1993 году окончил Высшую школу приватизации и предпринимательства. С 1995 года является членом Российской академии естественных наук.

Деятельность

Карьера в ПАО «Лукойл» 
Леонид Федун познакомился с будущим Президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым в 1987 году, когда читал лекции нефтяникам в Когалыме. С 1991 года участвовал в создании концерна «Лукойл». 13 марта 1994 года ему было предложено занять должность вице-президента ПАО «Лукойл». В новом качестве он сосредоточился на направлении стратегического развития компании. Федун возглавлял Главное управление стратегического развития и инвестиционного анализа «Лукойла», а также являлся членом Совета директоров компании. 27 июня 2022 года покинул пост вице-президента «Лукойла», который Федун занимал более 25 лет, в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами. При этом, бизнесмен остался акционером компании.

Владелец ФК «Спартак» 
В 2004 году Федун приобрёл контрольный пакет акций российского футбольного клуба «Спартак». По данным СМИ, он приобрёл клуб за сумму от $ 50 млн до $ 70 млн.

С момента прихода Федуна в клуб, тот по одному разу стал чемпионом России, обладателем Кубка России и Суперкубка России, шесть раз завоёвывал серебряные и один раз бронзовые медали чемпионата России по футболу, четырежды пробивался в групповой раунд Лиги чемпионов.

В январе 2019 года появилась информация о том, что Вагит Алекперов является фактическим владельцем футбольного клуба «Спартак» (Москва) его доля в акциях клуба равна 36,7 %, в то время как «официальный» владелец «Спартака» Леонид Федун имеет только 32,7 % акций, также 30,5 % акций находятся в обращении неизвестного гражданина России.

22 августа 2022 года «Лукойл» объявил о приобретении 100 % акций «Спартака» и заявил о сложении Федуном полномочий президента, члена и председателя совета директоров клуба.

Достижения «Спартака» (2004—2022) 
 Чемпион России: 2016/17
 Серебряный призёр чемпионата России (6): 2005, 2006, 2007, 2009, 2011/12, 2020/21
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2017/18
 Обладатель Кубка России: 2021/22
 Обладатель Суперкубка России: 2017

Общественная и публичная деятельность 
Докладчик и участник панельных дискуссий на отраслевых форумах (Национальный нефтегазовый форум, Международный инвестиционный Форум в г. Сочи и др.).

Награды 
Леонид Федун неоднократно отмечен государственными и корпоративными наградами и благодарностями, в том числе:

Государственные награды:
 Медали Министерства обороны СССР и РФ
 Почётная грамота Министерства энергетики РФ (2000)
 Орден Почёта (2006)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012)
 Благодарность Президента Российской Федерации (2017) — за заслуги в развитии культуры, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2020)

Семья 
Отец — Арнольд Антонович Федун (1928—2021), народный врач СССР, бывший главный хирург РВСН, полковник медицинской службы. Младший брат Андрей Федун (род. 1962), член совета директоров и генеральный директор ООО "Стадион «Спартак», бывший военный врач, полковник медицинской службы.

Федун дважды был женат. От первого брака с Мариной Федун двое детей — дочь Екатерина и сын Антон. Вторая жена — модель Зарема Салихова. Во втором браке с Заремой Салиховой четверо детей: трое сыновей — Лео, Лукас, Лавр и дочь Адриана.

Состояние 
Обладая личным состоянием $6,3 млрд, в 2017 году Леонид Федун занял 22-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала «Forbes». В то же время сам Леонид Федун высказывался о рейтинге журнала «Forbes» критически. После того, как в 2004 году предприниматель впервые попал в этот список, в беседе с корреспондентом «Ведомостей» он подчеркнул, что далеко не все акции, которыми он номинально распоряжается, на самом деле являются его собственностью, и что зачастую они принадлежат другим людям. В 2018 году попал в кремлёвский доклад США.

В российском рейтинге богатейших бизнесменов России, опубликованном в апреле 2021 года журналом Forbes, Леонид Федун занимает 16-е место с состоянием 11,1 млрд долларов. За прошедший год его состояние выросло на 4,8 млрд долларов.

Предыдущие оценки состояния журналом Forbes:

Примечания

Ссылки 

 
 «Сказала Федуну: Ларссон не заиграет — три года не дари мне подарки». Первое интервью Заремы Салиховой о «Спартаке»
 Принципы Леонида Федуна

Полковники (СССР)
Предприниматели России
Миллиардеры России
Выпускники Ростовского военного института ракетных войск
Преподаватели Военно-политической академии имени В. И. Ленина
ФК «Спартак» Москва